Glycerol, een organische verbinding waarvan het E-nummer E442 is
 Europese weg 422, een weg die uitsluitend door Duitsland loopt